2-oxetanon (1,3-propiolacton)
 3-oxetanon